Windows Chicago — кодова назва операційної системи Microsoft, яка потім стала відома як Windows 95. Вона була в розробці з березня 1992 по 1995, разом з Windows for Workgroups 3.11 та Windows NT 3.1.

Нові функції 

 Експериментальний меню "Пуск"

 Прототипний браузер з назвою "Network>>"